Durieu est un patronyme pouvant désigner :

 J.-M. Durieu ( † ), auteur d’un périodique en 1824 ;
 Michel Charles Durieu de Maisonneuve (1796 † 1878), militaire et botaniste français ;
 Jean Louis Marie Eugène Durieu (1800 † 1874), photographe français ;
 Pierre-Paul Durieu (1830-1899), évêque canadien ;
 Edouard Antoine Bénédict Durieu du Souzy (1894-1988), général de brigade français ;
 Paul Durieu (1947-), homme politique français ;
 Frédéric Durieu, auteur d’une œuvre multimédia en 1999 ;

Homonymie de patronyme